Chiesa della memoria – chiesa di Berlino
 Chiesa della memoria – chiesa di Lisbona